Senice může být:

 Senice – malá vesnická obec v okrese Nymburk
 Senice na Hané – obec v okrese Olomouc a zároveň jedna ze tří vesnic této obce
 Senice (přítok Vsetínské Bečvy) – říčka na Vsetínsku, přítok Vsetínské Bečvy v Ústí u Vsetína
 Valašská Senice – obec v okrese Vsetín

Související články 
 Senica (rozcestník)